Фильос — турецкий топоним. Может означать:

  — река.
 Фильос (Чайджума) — город.